Di Blasi bezeichnet:
 Giovanni Evangelista Di Blasi (1720–1812), sizilianischer Benediktiner, Theologe und Geschichtsschreiber
 Luca Di Blasi (* 1967), Schweizer Religionsphilosoph
 Di Blasi Francofonte, die italienische Firma von Rosario Di Blasi, Hersteller von faltbaren Zwei- und Dreirädern
 Di Blasi R2 und Di Blasi R7, Produkte der o. g. Firma

Siehe auch:
 Blasi